Бјуна Виста () насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија.

Демографија 
По попису из 2010. године број становника је 429.

Референце

Спољашње везе 

Насељена места без административног статуса у Калифорнији
Википројект географија/Насеља у САД